Nani puede referirse a:
 Nani Roma, piloto de Rally español.
 El jugador de fútbol portugués Luís Carlos Almeida da Cunha.
 La modelo Nani Gaitán.
 Un sinónimo del género botánico Xanthostemon.
 El delincuente Santiago Corella, apodado El Nani.
 La caricaturista Adriana Mosquera "Nani".
 "Que" en japonés.